Araguanã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araguanã (kommun i Brasilien, Tocantins), 
 Araguanã (kommun i Brasilien, Maranhão), 

Robotskapade Brasilienförgreningar